Annay, commune française de la Nièvre ;
 Annay-la-Côte, commune française de l'Yonne ;
 Annay, commune française du Pas-de-Calais ;
 Annay-sur-Serein, commune française de l'Yonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France